Николай Павлович Стародумов (1856—1941) — член IV Государственной думы от Вятской губернии.

Биография 

Сын бедного крестьянина-солдата, мещанин и домовладелец города Яранска (два дома).

Окончил уездное училище. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов служил в 151-м пехотном Пятигорском полку в городе Ардагане Карсской области. С 1887 года избирался гласным Яранской городской думы. Кроме того, состоял мещанским старостой, членом сиротского суда, членом Яранской городской управы (1899—1902), попечителем начальных училищ, а также членом многих благотворительных и других обществ. В 1909 году был избран председателем Яранской уездной земской управы, в каковой должности пробыл одно трёхлетие. Был выборщиком в Государственную думу 3-го созыва.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Вятской губернии. Входил во фракцию правых, после её раскола в ноябре 1916 года — в группу независимых правых. Состоял членом комиссий: по народному образованию, о путях сообщения, по рыболовству и по городским делам. Был членом Русского собрания (с 1913 года). Во время Февральской революции был в Петрограде, однако участия в политической жизни не принимал.

После Октябрьской революции жил в Яранске. В начале 1920-х годов участвовал в борьбе с обновленцами. В 1922 году был арестован и заключён в тюрьму. Обвинялся в том, что вместе с другими церковными активистами «грубой физической силой религиозной толпы» разгонял обновленческие церковные советы, захватывая церкви под своё руководство. Характеризовался ОГПУ как «кулаческо-монархический элемент». После освобождения в 1925 году был избран членом церковно-приходского совета Успенского собора в Яранске. 14 марта 1925 года получил признательность и благословение от патриарха Тихона за защиту православия. В 1927 году направил председателю Совнаркома А. И. Рыкову письмо, в котором призывал «освободить и возвратить на места духовенство и разрешить необходимый для успокоения народа церковный собор», где обнародовать завещание патриарха Тихона «почитать и подчиняться советской власти».

Умер в 1941 году в Яранске, похоронен на Вознесенском кладбище.

Семья 
Был женат, дети:
 Николай (1890—1962), участник Первой мировой войны, прапорщик 15-го корпусного авиационного отряда, был награждён Георгиевскими крестами 4-й степени (№ 314458) и 3-й степени (№ 104395). Комбриг РККА, кавалер ордена Красного Знамени (1923), автор воспоминаний «Над фронтами» (1940).
 Анна
 Мария (1892—1975), в замужестве Кутюкова. Её сын (внук Стародумова) — Михаил Иванович Кутюков, яранский краевед.

Источники 
 Памятные книжки и календари Вятской губернии на 1900—1916 годы. — Вятка, 1899—1916.
 4-й созыв Государственной думы: Худож. фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Изд. Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн.6. — Тверь, 2002. — С. 352—353.
 Яранский некрополь // Яранский уезд. Эхо старины.

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Члены Русского собрания
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Похороненные на Вознесенском кладбище (Яранск)